World Radiocommunication Conference – conferenza della radiocomunicazione mondiale organizzata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni
 World Rally Championship – Campionato del mondo rally
 World Rally Car – vettura da rally che può partecipare al campionato del mondo rally
 World Rally Championship (serie) – serie di videogiochi ispirati al campionato mondiale rally